Лановский — фамилия; имеет женскую форму Лановская.
 Лановский, Лев Аронович (1927—2015) — советский и российский авиаконструктор, главный конструктор самолёта Ту-204, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России.
 Лановский, Тимофей Дмитриевич — колхозник колхоза имени Третьей пятилетки Тайшетского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда.